|}
Die Bahnstrecke Sévérac-le-Château–Rodez ist eine 45 km lange, eingleisige Eisenbahnstrecke in Frankreich. Sie verbindet in West-Ost-Richtung im Verkehrsknotenpunkt Rodez die von Süden kommende Bahnstrecke Castelnaudary–Rodez und die vom westlich gelegenen Capdenac kommende Bahnstrecke Capdenac–Rodez mit der wichtigen Nord-Süd-Verbindung Béziers–Neussargues. Bis zu ihrer Schließung Mitte Dezember 2017 wurde sie für nur ein halbes Jahr von der TER Occitanie betrieben, nachdem zum 1. Juli die beiden seit 1969 bestehenden Regionen Midi-Pyrénées und Languedoc-Roussillon zusammengeschlossen worden waren.

Geschichte 
Ursprünglich war die Strecke mit den Endpunkten Rodez und Milhau definiert. Antragsteller für die Konzession zum Bau und Betrieb der Strecke war im Frühsommer 1863 die Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

Die Frequenz auf der Strecke war von Anfang an mit zwei bis drei Zugpaaren sehr gering. An Fernzügen gab es nur die Relation Toulouse–Lyon, die aber nach kurzer Zeit einen anderen Linienweg nahm. Schließlich wurde offensichtlich, dass die Strecke noch nie umfassend saniert worden war, da sie von Kriegseinwirkungen verschont geblieben war. Aufgrund ihres schlechten Zustands wurde kurzfristig zum 9. Dezember 2017 eine sofortige Schließung verhängt. Eine Wiedereröffnung ist bis 2025 erwartet.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Okzitanien